Диллон Лэйн (; род. 1 ноября 1993) — американский актёр, который известен по роли Скиннера в сериале «Эпические приключения Бакета и Скиннера».

Биография 
Диллон начал свою карьеру в фильме 2004 года «Потеря сознания». С 2011 по 2013 год снимался в сериале «Эпические приключения Бакета и Скиннера». Также снялся в сериале «Шоу Фреда» в роли Шегги и во многих других. В 2011 и 2012 годах Диллон участвовал в качестве гостя в церемонии награждения Kids’ Choice Awards.

Фильмография

Примечания

Ссылки